Oregon este cel mai adesea asociat cu 
  Oregon, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii sau cu  
  Oregon (teritoriu SUA), entitate pre-statală, teritoriu organizat al Statelor Unite ale Americii care a ființat între 1848 și 1859. 

Poate fi, de asemenea, numele mai multor locuri istorice sau contemporane din Uniune, instituții, ș.a.m.d., după cum urmează:

Denumiri istorice  

 Oregon Country; 
 Oregon Territory; 
 Oregon Mission; 
 Oregon Trail.

Instituții de învățământ superior  

 University of Oregon; 
 Oregon State University.

Localități și locuri  

 Oregon, Illinois; 
 Oregon, Missouri; 
 Oregon, Ohio; 
 Oregon (oraș), Wisconsin, (orașul) și Oregon (sat), Wisconsin, ambele în statul Wisconsin; 
 Oregon County, comitat în Missouri; 
 Oregon Township, în Michigan; 
 Oregon Township, în Pennsylvania.

Alte utilizări  

 Oregon este numele a mai multe vase de război a United States Navy, purtate pentru a onora statul Oregon. 
 Oregon este numele unui grup muzical american de jazz. 
 Oregon Scientific este o companie care produce produse electronice. 
  Oregon este denumirea comună în Statele Unite ale Americii a unei plante folosită în alimentație pentru frunzele sale. 
 The Oricon Charts sunt adesea în engleză pronunțate greșit ca Oregon Charts.